Yamami ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroto Yamami (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Seiji Yamami (* 1968), japanischer Badmintonspieler